Engordalobo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum.
 El nombre común de la planta Verbascum simplex.
 El nombre común de la planta '''''Verbascum thapsus.